Schwarzer Herzog ist

 der Beiname bzw. Epitheton des Herzogs Friedrich Wilhelm I. von Braunschweig-Lüneburg und Oels.
 der Name der Biersorte Schwarzer Herzog der Brauerei Wolters, das nach Friedrich Wilhelm benannt wurde.

Siehe auch:
 Schwarzgraf